C77 peut faire référence à :

 Honda C77, une moto du constructeur japonais Honda ;
 Série C77, une ancienne série de rame du métro de Londres ;
 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée, d'après la classification internationale des maladies ;
 La galaxie Centaurus A dans la constellation du Centaure, notée C77 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres